Trapped bezeichnet:

 Trapped, die tödliche Falle (Trapped), amerikanisch-kanadischer Thriller (1982)
 Trapped (2001), Fernsehfilm mit Callum Keith Rennie
 24 Stunden Angst (Trapped), deutsch-amerikanischer Thriller (2002)
 Trapped! (Fernsehserie), britische Kinderfernsehreihe (2007–2010)
 Trapped – In der Falle (Piégé), französisch-italienischer Thriller (2014)
 Trapped – Gefangen in Island (Ófærð), isländische Fernsehserie (2015)